Barensfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Rhemen zu Barensfeld (1855–1932), österreichischer Offizier
 Elise Barensfeld (1796–?), deutsche Sängerin